Miguel Ferreira da Costa nasceu em 08 de maio de 1913, na cidade de São José de Mipibu, no estado do Rio Grande do Norte.

Ainda jovem, ingressou nas fileiras do PCB na capital do Estado, Natal, que ficava a cerca de 60 km de sua terra.

Segundo as orientações do partido, participou do Comitê Estadual de Defesa da Paz, o que lhe custou muitas perseguições, prisões e ameaças de morte.

Aconselhado pelos companheiros de partido e também por familiares, migrou-se para o Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no município de Belford Roxo; conseguiu emprego na FNM (Fábrica Nacional de Motores, atual FIAT), no município de Duque de Caxias, como metalúrgico, que era sua profissão.

Naquela época, participou ativamente do movimento sindical, sendo assistente do PCB.

Em 1964 foi atingido pelo Ato Institucional nº1. Tendo sido demitido sumariamente, viu-se na contingência de passar a viver na clandestinidade.

Na década de 70, ingressou no MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro), onde militou ativamente contra a Ditadura Militar e permaneceu até sua morte em Julho de 2001. Em 1971, foi preso e torturado por agentes da repressão. Durante quarenta dias não se teve notícias de seu paradeiro, foi libertado após muita luta por parte de sua família e advogados indicados pelo movimento, o que não acabou com a perseguição, continuou vivendo na clandestinidade com sua esposa e seus oito filhos.

Durante longos anos sobreviveu como vendedor de uma empresa que pertencia ao camarada Simas, solidário e dedicado ao companheiro de Partido.

A exemplo dos demais militantes de esquerda, filiou-se ao MDB, partido que abrigava a maioria das organizações de esquerda.

Miguel Ferreira, conhecido como "O Velho", acalentava um antigo sonho, voltar a residir em São José de Mipibu, cidade onde nasceu. Contava histórias de sua infância e adolescência ligadas ao seu lugar de origem.

Sócio da Associação de Anistiados Políticos do Ministério da Indústria e Comércio (atual ANAPAP), faleceu em 04 de julho de 2001, aos 88 anos, deixando saudades para todos que com ele conviveram e privaram da sua amizade.

Opositores da ditadura militar no Brasil (1964–1985)
Mortos em 2001